

Cinema 
 Generazioni (Star Trek: Generations) – film di Star Trek del 1994

Fumetti 
 Generazioni – fumetto di John Byrne pubblicato dalla DC Comics

Musica 
 Generazioni – album tributo al Santo Niente pubblicato nel 2011
 Generazioni – album dei Calliope (gruppo musicale)
 Generazioni (Storia di Sempre) – unico del gruppo rock progressivo italiano E.A.Poe

Sociologia 
 Generazioni – insiemi di persone vissute nello stesso periodo

Pagine correlate 
Generazione (disambigua)